een muur
een celwand